Магомед Юсупов:
 Юсупов, Магомед Джамалгаджиевич (род. 1967) — советский спортсмен, специализировался по карате, победитель чемпионата СССР.
 Юсупов, Магомед Саидович (1929) — председатель Махачкалинского горисполкома.